Кампо Нуево има више значења:

 Кампо Нуево (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Нуево, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Нуево, Ел Покар (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кампо Нуево (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нуево (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нуево (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кампо Нуево (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Нуево (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Нуево (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Нуево (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Нуево (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Нуево (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо Нуево (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо Нуево (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо Нуево (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо Нуево (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кампо Нуево (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Нуево (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Нуево (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Нуево, Ел Пухидо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Нуево (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Нуево (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Нуево (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Нуево (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Нуево (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Нуево, Ел Капитан (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Нуево (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кампо Нуево (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кампо Нуево (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кампо Нуево (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо Нуево (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо Нуево (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо Нуево (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо Нуево (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо Нуево (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кампо Нуево (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику